Strijkkwartet in d mineur (Heyerdahl), compositie van Anders Heyerdahl uit 1883
 Strijkkwartet in d mineur (Sibelius), compositie van Jean Sibelius uit 1909